Bedford Park può riferirsi a diverse località:
Bedford Park – sobborgo di Adelaide (Australia)
Bedford Park – sobborgo di Toronto (Canada)
Bedford Park – distretto di Londra (Regno Unito)
Bedford Park – comune dell'Illinois (Stati Uniti)
Bedford Park Boulevard (metropolitana di New York)